Glodu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Glodu (Călinești), Dorf im Kreis Argeș
 Glodu (Leordeni), Dorf im Kreis Argeș
 Glodu (Suceava), Dorf im Kreis Suceava
 Glodu (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea